Haunted – album grupy Six Feet Under
 The Haunted – szwedzka grupa muzyczna
 Napiętnowany (Haunted, 2002) – amerykański serial telewizyjny